Larche kan syfta på:
 Larche, Alpes-de-Haute-Provence
 Larche, Corrèze